Wasserschlauch steht für

 eine Pflanzengattung, siehe Wasserschläuche
 eine Wappenfigur, siehe Wasserschlauch (Heraldik)
 einen Schlauch zur Förderung von Wasser

Siehe auch